Gouvernement André Tardieu peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement André Tardieu (1) du  au  ;
 gouvernement André Tardieu (2) du  au  ;
 gouvernement André Tardieu (3) du  au .